El término idioma asirio puede referirse a:
El antiguo asirio o paleo-asirio, una variedad antigua del idioma acadio hablada en Mesopotamia septentrional;
El medio-asirio, una variedad antigua del idioma acadio hablada en Mesopotamia septentrional entre 1500 y 1000 a. C., aproximadamente;
El Neo-asirio, una variedad tardía del idioma acadio hablada en Mesopotamia septentrional;
El arameo asirio, una variedad moderna de neoarameo.